Gabriel steht für:

 Gabriel (Erzengel)
 Gabriel (Name), männlicher Vorname und Familienname, siehe dort zu Namensträgern

Unternehmen und Produkte:
 Gabriel Campana, ehemaliger französischer Automobilhersteller (1912–1914)
 Gabriel Auto Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Gabriel Performance Products, amerikanisches Chemieunternehmen
 Gabriel (Rakete), israelischer Seezielflugkörper

Musik:
 Gabriel, Lied von Lamb (Band)
 Gabriel, Lied der Sängerin Najoua Belyzel

Geografie:
 Gabriel (Gemeinde Moosburg), Ort der Gemeinde Moosburg (Kärnten), Bezirk Klagenfurt-Land
 Gabriel Peak, Berg im Grahamland, Antarktika

GABRIEL steht für:
 GABRIEL (Webportal), Informationsdienst für europäische Nationalbibliotheken

Siehe auch:

 St. Gabriel
 San Gabriel
 São Gabriel
 Gawril
 Gavriel
 Gabriels Horn, geometrisches Paradoxon
 Gabriel-Synthese, chemische Reaktion
 Gabrielle
 Sir Gabriel Wood’s Mariners’ Home 
 Turm Gabriel

pt:Gabriel
sk:Gabriel
vi:Gabriel